Sape steht für:
 Sape (Indonesien), Ort in der Provinz Nusa Tenggara Barat, Indonesien
 Sape (Guadalcanal), Ort in der Provinz Guadalcanal, Salomonen
 Sape (Zupfinstrument), Zupfinstrument
 Salix × pendulina, siehe Echte Trauerweide
  (), Bezeichnung für einen militärischen Graben, siehe Approche

Sape steht für:
 Sapé (Paraíba), Ort im Bundesstaat Paraíba, Brasilien
 Sapé (Sprache), eine der zwei Sprachen der Sprachfamilie Arutani-Sapé, Südamerika

SAPE steht für:
  (dt. Gesellschaft für Paläornithologie und Evolution)
  (auch: ), kongolesische Bewegung, siehe Sapeur
 Sapient (Börsensymbol)

Siehe auch:
 Bistum Sapa

Abkürzung